Ульрих III:

 Ульрих III (герцог Каринтии) (ок. 1220—1269) — герцог Каринтии с 1256 года и Крайны (c 1248/1251 года)
 Ульрих III (граф Вюртемберга) (1286/1296 — 1344) — граф Вюртемберга и Ураха с 1325 года
 Ульрих Мекленбургский (1527—1603) — герцог Мекленбург-Гюстрова с 1555/1556 года